Asphalt 9: Legends est un jeu vidéo de course développé et édité par Gameloft, sorti en 2018 sur Windows, iOS et Android et également plus tard sur Nintendo Switch, Xbox One et  Xbox Series X/S.

Système de jeu 

Le jeu est similaire à Asphalt 8: Airborne dans son gameplay, avec des différences notables dans le design et une amélioration des graphismes. 

Comme son prédécesseur, chacune des voitures appartient à une classe : D, C, B, A et S (par ordre croissant de performances et de rareté). Le joueur démarre avec une voiture de la classe la plus basse, soit la classe D avec la Mitsubishi Lancer Evolution.

Toutes les voitures du jeu requièrent désormais des plans pour pouvoir les déverrouiller, puis des étoiles, de 3 à 6 étoiles suivant les modèles. Pour chaque nouvelle étoile, les performances de la voiture peuvent être augmentées en achetant des améliorations ou avec des pièces importées.

Chaque voiture peut également être personnalisée. Lors du déverrouillage d'une voiture, le joueur peut choisir parmi quelques coloris officielles ou des couleurs personnalisées sur la carrosserie, les jantes et les étriers de frein. Certains modèles permettent également des pièces en carbone sur le capot, le coffre et l'aileron. Plusieurs voitures sont également convertibles (elles peuvent passées de toits fermés à tout ouvert), comme les BMW Z4 LCI E89 et McLaren 570S. Introduite dans la mise à jour de l'été 2019, plusieurs voitures telles que la Mercedes-AMG GTS peuvent être personnalisées par des pneus spéciaux, des jantes et des modifications de la carrosserie.

Les clubs sont également nouveaux dans la série. Jusqu'à 20 joueurs peuvent collaborer pour obtenir des récompenses.

Le jeu propose également « Nitro Shockwave », revenant de Asphalt 6: Adrenaline et Asphalt 7: Heat. Lorsque le joueur a une barre de nitro complète et appuie deux fois sur le bouton Nitro rapidement, une impulsion violette se dégage du véhicule pendant que la vitesse de la voiture augmente.

Asphalt 9 dispose de trois schémas de contrôle sur les plates-formes mobiles : Inclinaison pour diriger, Tap pour diriger et le tout nouveau  dans lequel le joueur sélectionne les itinéraires et les cascades en balayant vers la gauche et la droite. Sur les appareils Windows 10, Touch Drive et les commandes manuelles peuvent être utilisés avec le clavier. ou avec inclinaison pour diriger, si l'appareil dispose d'un écran tactile et d'un accéléromètre.

Dans le jeu, il existe trois modes de jeu : Carrière, Multijoueur et Événements. En mode Carrière, le joueur affronte des adversaires IA en complétant des chapitres qui consistent en plusieurs séries de courses avec des véhicules d'une certaine classe ou d'un constructeur.

En mode multijoueur, le joueur est en compétition contre d'autres joueurs en ligne en temps réel. Selon la place du joueur, il gagne ou perd des points. Plus le joueur a des points, plus il monte de classe. Il existe 6 classes : non classé (pour les joueurs inactifs), Bronze (1000-1099), Argent (1100-1249), Or (1250-1799), Platine (1800-2499) et Légende (2500+). 

Dans les événements, le joueur participe à une compétition quotidienne ou hebdomadaire pour battre le temps des autres joueurs ou gagner d'autres objets.

Il existe plusieurs types de course dans Asphalt 9. Le mode de course « classique » des jeux précédents est revenu aux côtés des nouvelles courses  et . Dans , le véhicule doit franchir la ligne d'arrivée avant la fin du temps imparti. Dans , le joueur doit échapper à la police lors d'une poursuite en voiture sans accident ni perte de temps.

La version Switch n'a pas le même planning d'évènements et de mise à jour que les autres versions. Les différentes références aux mises à jour de cet article ne sont pas valable pour cette version.

Pistes 
Le jeu propose un certain nombre de pistes de courses situées dans 13 lieux (12 pour la version Switch).

Certains sont présents dans des jeux précédents de la série : San Francisco, Rome, Shanghai et le Nevada.

San Francisco
Écosse
Himalaya
Rome
Shanghaï
Caire
Midwest américain
Les Caraïbes (mise à jour 5)
Osaka (mise à jour 9)
New York (mise à jour 13)
Nevada (mise à jour 16)
Auckland (mise à jour 20)
Buenos Aires (mise à jour 22)

Voitures 
Lors du lancement mondial du jeu, 49 voitures figuraient dans le jeu, dont quatre nouvelles voitures.

Lors du lancement sur Switch, il y avait y avait 58 voitures, qui incluait ceux des 3 premières mises à jour des autres versions.

Il y a actuellement 149 voitures (148 sur Switch) dont la LEGO Technic non déblocable.

Accueil 
Gamezebo : 4,5/5
Pocket Gamer : 4,5/5
Metacritic (iOs) : 74/100
Metacritic (Switch) : 61/100

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2018
Jeu Windows
Jeu iOS
Jeu Android
Jeu Nintendo Switch
Xbox One
Jeu Xbox Series
Jeu vidéo de course
Jeu vidéo développé en Espagne
Jeu Gameloft
Asphalt